Die Football League Championship 2014/15 war die elfte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 23. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Die Saison begann am 8. August 2014 und endete am 2. Mai 2015. Als Aufsteiger kamen Wolverhampton Wanderers, der FC Brentford und Rotherham United dazu. Aus der Premier League abgestiegen waren in der Vorsaison Norwich City, der FC Fulham und Cardiff City, die das Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften komplettieren.

Teilnehmer / Spielstätten

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Play-off-Spiele 
1 Sieg nach Verlängerung

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 Offizielle Website des Football League Championship (englisch)
 Ergebnisse und Tabellen auf weltfussball.de
 England 2014-15 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2014/15
Fußballsaison 2014/15